45-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 20 по 24 февраля 2019 года в рамках UCI Europe Tour 2019. Победу одержал словацкий велогонщик Тадей Погачар из .

Участники 
Участниками гонки стали 24 команды: 11 команд категории UCI WorldTeam, 11 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 167 гонщиков. До финиша доехали 126 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 778,6 километра. Третий этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2019 году
Февраль 2019 года